Gotești se poate referi la:

 Localități din România
 Gotești - localitate din județul Hunedoara
 Localități din Republica Moldova
 Gotești - comună din raionul Cantemir